Die Eredivisie 1973/74 war die 18. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1973 und endete am 21. April 1974.

Meister wurde zum elften Mal Feyenoord Rotterdam. Absteigen mussten NEC Nijmegen und FC Groningen.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Feyenoord Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)  

 Bram Braam (1/-) hat den Verein in der laufenden Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74